Слахэддин Бали (29 июля 1926, Тунис, Тунис —  12 апреля 2002) — тунисский государственный деятель, председатель Палаты представителей Туниса (1988—1990).

Биография 

 1973—1980 гг. — министр юстиции,
 1980—1988 гг. — министр обороны,
 апрель-июль 1988 г. — министр юстиции,
 1988—1990 гг. — председатель Палаты представителей Туниса,
 1990—1992 гг. — председатель Конституционного Совета Туниса.

В 1987—2002 гг. — председатель Национального Олимпийского Комитета Туниса.

Источники 

http://www.marines.mil/Portals/59/Publications/Tunisia%20Study_3.pdf

Министры обороны Туниса
Министры Туниса
Председатели Палаты представителей Туниса